Athanasia – asteroide
Athanasia – genere delle Anthemideae, un tipo di margherite